Syria – państwo arabskie na Bliskim Wschodzie
 Syria – starożytne państwo
 Syria – prowincja rzymska
 Wielka Syria – region historyczny